L'enfant-lune est un personnage de L'Histoire sans fin ;
 L'enfant-lune est un personnage de La Ligue des gentlemen extraordinaires ;
 Enfant lune, premier album de Gringe.